Шаткурга:
 Шаткурга — деревня в Череновском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Шаткурга — река в Архангельской области, приток реки Устья